Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 85001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 22 stycznia 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

85001-85100

85101-85200

85201-85300

85301-85400

85401-85500

85501-85600

85601-85700

85701-85800

85801-85900

85901-86000

Przypisy 

Lista planetoid 085001-086000